Amnicola pupoideus är en snäckart som först beskrevs av Gould 1841.  Amnicola pupoideus ingår i släktet Amnicola och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
pupoideus